

Тейтум — місто, штат Нью-Мексико
 Тейтум — місто, штат Південна Кароліна
 Тейтум — місто, штат Техас